Trias pode referir-se a:
Trías — na mitologia grega, as três ninfas irmãs que viviam no monte Parnaso;
Mariano Trías — um herói da independência das Filipinas;
Triássico — um período geológico que se estende desde cerca de 250 a 200 milhões de anos atrás;
Trias (orquídea) — um género de orquídeas.

Desambiguação